

Wydarzenia 

 Mattan II zastąpił Hirama II na tronie Tyru